Francisco Cabral ist der Name folgender Personen:

* Francisco Cabral (Missionar) (1529–1609), portugiesischer Missionar
 Francisco Cabral (Künstler) (* 1949), Künstler aus Trinidad und Tobago
 Francisco Cabral (Tennisspieler) (* 1997), portugiesischer Tennisspieler 
 Francisco Caldeira Cabral (1908–1992), portugiesischer Architekt